Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 2008 (финал) состоялся с 11 по 19 апреля в театре Voorhuys города Эммелорд (административный центр общины Нордостполдер).

Финалу чемпионата предшествовал полуфинальный турнир, в котором приняли участие 40 шашистов. Впервые в своей карьере чемпионом Нидерландов стал Рон Хёсденс, досрочно, за тур до окончания чемпионата, когда после победы над юниором Пимом Мёрсом его преимущество над ближайшим соперником Хейном Мейером стало в 2 балла. В последнем туре Александр Балякин и Хейн Мейер догнали лидера — у всех троих по 16 баллов, но по большему число побед Хёсденс завоевал титул.

Результаты

Ссылки 
 Emmeloord in ban van NK Dammen 
 Официальный сайт турнира 
 Полуфинальная группа  A
 Полуфинальная группа  B
 Полуфинальная группа  C
 Полуфинальная группа  D
 Финальная таблица, прохождение по турам, партии

2008  год в шашках
Спорт в Эммелорде
Апрель 2008 года
Спорт в Нидерландах в 2008 году